Le Nègre blanc est le titre de plusieurs œuvres :
 
 Le Nègre blanc, film d'Abel Gance de 1912 ;
 Le Nègre blanc, film de Nicolas Rimsky et Henry Wulschleger de 1925 ;
 Le Nègre blanc, film de Leonard Buczkowski de 1939 ;
 Le Nègre blanc, album et chanson de Mort Shuman de 1979 ;
 Le Nègre blanc, bande dessinée de la série Blondin et Cirage par Jijé.

Voir aussi 
 Nègres blancs d'Amérique, récit autobiographique de Pierre Vallières paru en 1968.